Unter Polygamie versteht man
 eine Form der Vielehe bei Menschen, siehe Polygamie
 Polygamie im Tierreich, geht oft mit der Bildung eines Harems einher 
 in der Botanik nennt man Pflanzen polygam, die neben zwittrigen Blüten auch rein männliche oder weibliche Blüten bilden, siehe Subdiözie

Siehe auch: